Максим Октябринович Агапитов (род. 13 мая 1970) — российский тяжелоатлет, выступавший в весовой категории до 91 кг и 94 кг. Чемпион мира 1997. Заслуженный мастер спорта (1998). Президент Федерации тяжёлой атлетики России. Член исполкома Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Член исполкома Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта.

Карьера 
Выступал за СК «Подшипник». Тренер — заслуженный тренер России Г. В. Аниканов. Чемпион России по тяжёлой атлетике (1993 (в весовой категории до 90 кг.) и 1997 (в весовой категории до 91 кг.)), серебряный призёр чемпионатов России (1992 и 1995). Обладатель Кубка России (1997).

Наибольшего международного успеха достиг в 1997 году, когда победил чемпионате мира в Чиангмае в весовой категории до 91 кг. Позже перешел в весовую категорию до 94 кг, но успехов не добился. В 2000 году Максим Агапитов завершил карьеру спортсмена.

В 1993 году закончил МЭИ по специальности «инженер-теплоэнергетик». В 2000 году — МГАФГ (тренер силовых видов спорта). В 2003—2008 годах тренер национальной сборной.

 с 2010 года — член Исполнительного комитета Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР);
 с 2014 по 2016 год — Вице-Президент ФТАР;
 с 22 ноября 2016 года — Президент ФТАР;
 с 30 мая 2017 года — член исполкома IWF.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Максим Агапитов на сайте IWF
 Максим Агапиов на сайте IWRP
 Профиль на сайте Федерации тяжёлой атлетики России

Тяжелоатлеты России
Обладатели Кубка России по тяжёлой атлетике
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике